Ihre Königliche Hoheit steht für:
 historische Anrede deutscher Fürsten/Fürstinnen und Herzöge/Herzoginnen aus ehemals regierenden Häusern, siehe Anrede #Historische Anreden
 deutsche Übersetzung für die englischsprachige Anrede His/Her Royal Highness, siehe HRH (Anrede)